Broek-Noord, het Noordelijke deel van het dorp Broek, in de Nederlandse provincie Friesland.
 Broek Noord, de noordelijke buurt van de wijk Het Broek van Henegelo in de Nederlandse provincie Overijssel.